Golești (Vâlcea), een gemeente in het Roemeense district Vâlcea
Golești (Vrancea), een gemeente in het Roemeense district Vrancea